Plusieurs villes de France possèdent une rue Clovis :
 Rue Clovis à Reims
 Rue Clovis à Paris